Sunol ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunol (Kalifornien)
 Sunol (Nebraska)
 Sunol (Pennsylvania)

Suñol ist ein Namensteil folgender Personen:
 Cèlia Suñol i Pla (1899–1986), katalanische Schriftstellerin